Веретьевское сельское поселение — муниципальное образование в Острогожском районе Воронежской области.

Административный центр — село Веретье.

Административное деление 
В состав поселения входят:
 село Веретье,
 село Новая Осиновка.

Примечания 

Муниципальные образования Острогожского района
Сельские поселения Воронежской области